

Musica

Volando è un album del gruppo musicale italiano Dik Dik, pubblicato nel 1976
Volando è un album del cantautore italiano Renzo Zenobi, pubblicato nel 2018